Turgot kan syfta på:

 Thurgot – biskop i Västergötland i början av 1000-talet.
 Turgot av Durham – engelsk biskop
 Jacques Turgot – fransk nationalekonom och statsman, finansminister 1774-76.
 Michel-Étienne Turgot – borgmästare i Paris på 1700-talet.